I Чемпионат Франции по международным шашкам  среди мужчин прошёл в 1938 году в Париже по круговой системе по системе микроматчей. В нём приняли участие 10 спортсменов.

Каждый каждый играл по 2 партии, лучший определялся по наибольшей сумме очков (2 — победа, 1 — ничья, 0 — поражение).

 — Герман де Йонг

 — Адриен Шампен

 — Пьер Гестем

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Примечания 

Спорт во Франции в 1938 году
1938 год в шашках
Спортивные соревнования в Париже